Канониза́ция ( от  — список, каталог) —  внесение церковной властью  имени какого-либо умершего  человека в список святых (обычно церковный календарь); причисление кого-либо к совокупности (лику) святых в  христианской (Православной, Коптской, Эфиопской и Католической) церкви. У всех протестантских церквей такое явление как канонизация, отсутствует.

Христианство 
В католической и православной Церквях — причисление к лику святых означает, что  Церковь свидетельствует о попадании человека в рай и близости его к Богу и молится ему, как своему покровителю.

В католической церкви чин канонизации включает торжественное возглашение папы, что блаженный вписывается «в каталог святых, дабы в день своего преставления усердно был прославляем всею церковью»; в связи с этим  в значении: список, каталог было заимствовано в латинский язык. И хотя русская церковь заимствовала канонизацию святых от греческой, в отличие от русского языка, в греческом отсутствует специальное слово, соответствующее .

Православие 

В практике православной церкви органом, полномочным канонизировать то или иное лицо в лике святых, является обычно высший законодательный орган данной поместной Церкви, то есть Поместный Собор или Синод.

Католицизм 

По правилам католической церкви, процесс причисления к лику святых обычно начинается не ранее, чем через пять лет после смерти человека. Наряду с канонизацией различают также беатификацию — причисление к лику блаженных, которая является предварительной ступенью перед канонизацией. Разграничение между беатификацией и канонизацией было введено в 1642 году папой римским Урбаном VIII.

Другие значения 
 В литературоведении канонизация — приведение вариантов раннего текста к единому стандарту, компиляция единого авторитетного текста из разрозненных источников (напр. в статьях библеистика, китайские классические тексты).
 В математике канонизация — приведение к нормальной форме.
 В информатике канонизация (стандартизация) — процесс преобразования данных в одно возможное представление (:en:Canonicalization).

См. также 
 Деканонизация
 Канонизация святых Русской православной церковью
 Список святых, канонизированных папами римскими

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
 Протоиерей Владислав Цыпин Церковное право. Глава 48: Канонизация и почитание святых.
 Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий О Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации святых
 Святые и блаженные католической церкви. Крупнейший русскоязычный каталог святых
 Список католических святых, блаженных и досточтимых

Христианское богословие